Иф Стокхолм Оупън 2014 е 45–тото издание на Иф Стокхолм Оупън. Турнирът е част от сериите 250 на ATP Световен Тур 2013. Провежда се в Стокхолм, Швеция от 14 до 20 октомври 2013 г.

Сингъл 
Томаш Бердих е шампионът от предната година, но той решава да не участва през 2013 г.

Григор Димитров печели първата си ATP титла, надигравайки Давид Ферер във финала с 2 – 6, 6 – 3, 6 – 4.

Поставени тенисистки 
Първите четирима поставени почиват в първи кръг.

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Марсело Мело и Бруно Соарес са шампионите от предната година, но Суарес решава да участва на турнира във Виена. Мело щеше да си партнира с Иван Додиг, но коремна травма го принуди да се оттегли още преди първия им мач.

Айсам-ул-Хак Куреши и Жан-Жюлиен Ройер вдигат трофея след като побеждават Йонас Бьоркман и Робърт Линдщет във финалния двубой с 6 – 2, 6 – 2.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

ATP Световен Тур 2013
Турнири по тенис на твърд корт
Турнири по тенис в Швеция
Спорт в Стокхолм